Marco Bezzecchi (Rimini, 1998. november 12.) olasz motorversenyző, a MotoGP-ben versenyez a Mooney VR46 Racing csapat színeiben.

Pályafutása
2015-ben megnyerte olasz gyorsasági bajnokság a Moto3-as bajnokságát, és ebben az évben debütált FIM CEV Moto3 Junior Világbajnokságban. Az évet a 16. helyen zárta a tabellán. A 2016-os szezonban a 18. lett. 2015-ben debütált a gyorsaságimotoros-világbajnokság Moto3-as kategóriájában szabad kártyásként két futamon, csakúgy mint 2016-ban. 2017-re teljes állásban szerződtette a CIP csapata. A Japán nagydíjon megszerezte első dobogóját, miután a harmadik helyen végzett. 2018-ban a Redox PrüstelGP színeiben egy KTM-mel három győzelmet szerzett és az összetett bajnokságban a bronzérmet szerezte meg. 2019-ben kategóriát váltott és a Tech3 csapatához szerződött. 2020 és 2021-ben a Sky Racing Team VR46 csapatánál versenyzett és világbajnoki bronzérmet szerzett utolsó Moto2-s idényében. 2022-ben a királykategóriába lépett fel Valentino Rossi csapatával. Argentinában a 9. helyen fejezte be a futamot és megszerezte első pontjait a MotoGP-ben. A thai nagydíj időmérő edzésén csapatának és saját magának is első poleját szerezte meg, ráadásul körrekorddal.

Eredményei

Statisztika 

* A szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

1998-ban született személyek
Olasz motorversenyzők
Riminiek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek